Альтернативная порнография (также альт-порно) — жанр порнографии. Предполагает участие членов таких субкультур, как готы, панки, эмо, scene, скейтеры или рейверы; часто производится небольшими и независимыми веб-сайтами или кинематографистами. Зачастую модели в альт-порно имеют модификации тела, такие как татуировки, пирсинг или шрамирование, или временные модификации, такие как окрашенные волосы. Также иногда используется термин инди-порно, хотя этот термин чаще используется в более общем смысле, как синоним независимой порнографии, независимо от связи с каким-либо видом альтернативной субкультуры.

История 

Хотя порнографии, прямо ориентированной на альтернативную культуру, не существовало до 1990-х годов, в качестве ранних примеров жанра альтернативной порнографии рассматриваются работы Грегори Дарка, Дэвида Аарона Кларка, Майкла Нинна и Стивена Саядяна. Также в качестве ранних примеров можно рассматривать трансгрессивное кино Ричарда Керна и Ника Зедда (а также более поздние фотографические работы Керна).

Первым СМИ, посвящённым «субкультурной эротике», стал Blue Blood, глянцевый журнал, который издавался с 1992 года и демонстрировал моделей с внешностью готов и киберпанков. Однако, самый большой рынок альт-порно был в интернете. Не считая нескольких недолговечных персональных веб-сайтов, самым ранним сайтом, посвящённым альт-порно, стал сайт Blue Blood GothicSluts.com, созданный в начале 1999 года. Вскоре после этого последовали Raverporn.net, позже переименованный в EroticBPM.com, в июле того же года, а затем в декабре — NakkidNerds. В 2000 году появился Supercult, а затем в конце 2001 года — SuicideGirls, ставший позже самым популярным и прибыльным сайтом жанра. После успеха SuicideGirls, количество сайтов с альт-порно начиная с 2002 года сильно увеличилось. Помимо вышеупомянутых сайтов, к известным сайтам с альт-порно, действующим по состоянию на сентябрь 2008 года, относятся Lazerbunny, Burning Angel и GodsGirls.

Термин «альтернативное порно» появился в начале 2000-х годов по отношению к SuicideGirls, RaverPorn и другим подобным сайтам; более давние проекты, такие как Blue Blood, обычно используют такие термины, как «субкультурная эротика».

Альт-порносайты часто отличаются использованием форумов, блогов, социальных сетей и других возможностей онлайн-сообщества, поощряя участие как моделей, так и зрителей. Хотя эти функции не являются исключительными для альт-порносайтов, их наличие резко контрастирует со стандартными методами функционирования, принятыми более типичными порносайтами, на которых, как правило, более или менее анонимных моделей видят анонимные посетители.

Видео на тематику альт-порно также становятся растущей нишей на рынке видео для взрослых. Работы режиссёров Стивена Саядяна и Грегори Дарка 1980-х и начала 1990-х годов имели много особенностей более позднего альтернативного порно, и часто упоминаются как оказавшие ключевое влияние на современное альт-порно. В 2001 году было выпущено два любительских видеоролика под названием Technosex, в которых женщины участвовали в рейв-сцене под саундтрек в стиле техно. С 2004 года режиссёр Эон Маккей (Eon McKai) выпускает альтпорно-тематические видео для VCA Pictures (в остальном эта студия производит мейнстримное порно), а в 2006 году он подписал контракт с Vivid Entertainment на производство видео в стиле альт-порно под брендом Vivid-ALT. Маккей в 2006 году снял ремейк панк-порнофильма Грегори Дарка New Wave Hookers, использовав кое-что из оригинального сценария с другим поворотом и назвав фильм Neu Wave Hookers. Vivid-ALT также заключили контракт с известными фетиш-фотографами Дэйвом Назом (Dave Naz) и Октавио Арисала (Octavio «Winkytiki» Arizala).

Полемика 
Многие члены сообщества альт-порно не согласны с определением альт-порно. Одни считают, что это в основном эстетическое свойство, другие видят в нём больше идеологических черт. Также дискуссионны вопросы, стоит ли альт-порносайтам ограничиваться эротическими пинап-фотографиями или содержать более сексуально откровенное хардкорное содержание, нужно ли альтернативной порнографии быть явно феминистской или нет и нужно ли площадкам представлять моделей всех гендеров и типов телосложения, а не только традиционных привлекательных молодых женщин. Поскольку каждая порностудия ведёт бизнес и обращается с моделями по-разному, то трудно установить какой-то один идеологический базис, однако свобода моделей высказывать мнение об индустрии, работодателях и их бизнес-программах рассматривается некоторыми как жизненно важная часть альт-порно сообщества. SuicideGirls подверглись критике за то, что ограничили возможность сотрудников делать публичные комментарии такого рода. Это привело к очень публичной ссоре между владельцами SuicideGirls и рядом их бывших моделей, а также к более широким дебатам о том, даёт ли альтернативное порно по своей сути больше возможностей, чем мейнстримное.

Известные фильмы и исполнители

Фильмы 
 Зомби из Лос-Анджелеса
 Ксеро
 Модницы
 Проститутки новой волны
 I.K.U.
 Ночные мечты
 Сквозь зеркало

Исполнители 

 Ариана
 Белладонна
 Анджелина Валентайн
 Клейо Валентьен
 Скин Даймонд
 Дана Деармонд
 Катрина Джейд
 Джесси Ли
 Джанин Линдмалдер
 Адрианна Линн
 Кристи Мак
 Адрианна Николь
 Асфиксия Нуар
 Тера Рей
 Бонни Роттен
 Рэйчел Роттен
 Ли Рэйвен
 Энди Сан Димас
 Стоя
 Никки Хартс
 Джоанна Энджел
 Айден Эшли

Премии 
 Inked Awards

Примечания

Дальнейшее чтение 
 Diehl, Matt. (2007). My So-Called Punk. St. Martin’s Griffin. . Chapter 8: «Sex and the Single (Suicide) Girl: Are You Ready to be Liberated?» p 207—234.
 Jacobs, Katrien. (2007). Netporn: DIY Web Culture and Sexual Politics. Rowman & Littlefield Pubs. .

Ссылки 

 «Sex, Dreads, and Rock 'n' Roll» by Annie Tomlin, Bitch, December, 2002.
 «Orgasm Addict: Punk Porn Gets Off on the Internet» by Chris Ziegler, OC Weekly, January 23, 2003.
 «Maximum Tits 'N' Ass» by Sean Nelson, The Stranger, February 5, 2003.
 «Alternaporn: We Sing the Body Politic» by Paul Watson, The Lazarus Corporation, February 29, 2004.
 «We Want Our Porn and We Want It Now!» by Peter Stokes, AVN, November, 2005.
 «Behind The Scenes at Vivid-Alt» by Chris Thorne XCritic, September 2006
 «The Berlin Porn Festival: Alternative Smut for the Silver Screen» by Alex Bakst, Der Spiegel Online, October 20, 2006.
 «A Real Alternative?» by Jessica Bateman, The F-Word, January 3, 2007.
 «From Barbie Doll to Razordoll: The Sexual Shift in Porn» by Lauren Mayberry, The Skinny, July 30, 2009.
 Альтернативная порнография — статья на Master-X

Порнография по жанрам
Панк
Готы (субкультура)
Сделай сам